La Mistrovství Slovenska 1943-1944 vide la vittoria finale dello Slovan Bratislava.

Classifica finale

Verdetti 
 Slovan Bratislava Campione di Slovacchia 1942-1943.
 FC Vrútky e SK Turčianský Sv. Martin Retrocessi.

Voci correlate
Národní liga 1943-1944

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1943
Calcio nel 1944
Campionato slovacco di calcio